Ельфініти́в () — «загадковий» відмінок у квенья. Про нього стало відомо з Nieninquë, де промелькотіла фраза yar i vilya anta miqilis «якій повітря дарує поцілунки», де слово miqilis «поцілунки» стоїть в ельфінітиві.

Проблеми визначення 
На думку К. Джилсона, «цей відмінок передає певну функцію, пов'язану з місцевим за змістом, але менш об'єктивною за функцією. Він здатен позначати суб'єкта думки або суб'єктного учасника дії, мов давальний, що може означати і суб'єкта неперехідного дієслова, і того, хто щось приймає. Це посилання на учасника події, що на нього спрямовано дію, на відміну від мети дії, що не існує самостійно. Такого роду паралель місцевому відмінку може означати учасника, розміщеного в дії, на відміну від положення того, хто або що не бере участі в дії». Інакше кажучи, К. Джилсон уважає, що ельфінітив також відповідає на питання «де? у кім? у чім?», але не в сенсі місця, а в сенсі саме об'єкта дії, на яке його спрямовано і в яке воно відбувається. Т. Лобак називає ельфінітив обставинним і пояснює його на прикладі словосполуки ciryas ciryalvë «корабель, яким ми пливемо». Тобто він думає, що завдання цього відмінка — передавати обставину місця дії, яка бере участь у самій дії.

Див. також 
 Квенья

Примітки